Волохонский (Волохонская) — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Волохонский, Анри Гиршевич (1936—2017) — русский поэт, прозаик и переводчик, драматург, философ, учёный-эколог. Брат Л. Г. Волохонской.
 

 Волохонская, Лариса Гиршевна (род. 1945) — переводчик на английский язык, сестра А. Г. Волохонского.

См. также